Chaparro ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Chaparro (* 1965), mexikanischer Bildhauer
 Ernesto Chaparro (1901–1957), chilenischer Fußballspieler
 Juan José Chaparro Stivanello (* 1953), argentinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Merlo-Moreno
 Mario Arturo Acosta Chaparro (1942–2012), mexikanischer Militär
 Omar Chaparro (* 1974), mexikanischer Schauspieler
 Paco Chaparro (* 1942), spanischer Fußballtrainer
 Rolando Chaparro (* 1965), paraguayischer Musiker